Insel der Seligen steht für:
 Elysion, die „Insel der Seligen“ in der griechischen Mythologie
 Insel der Seligen (Zitat), Redewendung v. a. zur Beschreibung Österreichs nach einem Zitat Papst Paul VI.

Inseln der Seligen steht für:
 Makaronesien, das heißt, das Florengebiet der Inseln des mittleren Ostatlantiks, dessen veralteter deutscher Name "Inseln der Seligen" war

Die Insel der Seligen steht für:
 Die Insel der Seligen, Stummfilm von Max Reinhardt
 Die Insel der Seligen, historische Erzählung von August Strindberg aus dem Jahre 1883